

Малець () — село в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Малець () — село в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Малець () — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства

 Малець В'ячеслав Михайлович — український прозаїк.

Примітки